Heininger ist der Name von

 Bernhard Heininger (1958), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Klaus Heininger, Oberbürgermeister von Eislingen/Fils
 Johann Jacob Heininger (1605–1684), Ratsherr in Dinkelsbühl
 Xaver Heininger, deutscher Architekt

Siehe auch:
 Heining
 Heiningen